Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 1980 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час зимових Паралімпійських ігор, що проходили  у Єйло, Норвегія, з 1 по 7 лютого.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 1980
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 1980

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 1980